Aspås, een plaats in Zweden
 Iago Aspas, Spaans voetballer